Sumé, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba

 Šume (Danilovgrad), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Danilovgrad
 Šume (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica
 Šume (Topola), een plaats in de Servische gemeente Topola